Siegfried Stokman (1903-1970), een Nederlands politicus
 Frans Stokman (1942), een Nederlands socioloog
 Ronald Stokman (1980), een Nederlands golfprofessional
 Stokfiguur of stokmannetje, een simplistische weergave van een persoon